Acianela Montes de Oca (Caracas, 22 de junio de 1961) es periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con título de especialista en Comunicación para el Desarrollo Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y referencia del ejercicio del periodismo científico en Venezuela. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones para la Comunicación (CIC) en temas de comunicación en salud, Jefa del Departamento de Periodismo en la Escuela de Comunicación Social (Ucab)]. 

Formada por el padre del periodismo científico venezolano, Arístides Bastidas, comenzó su carrera profesional en 1982 en la redacción de El Nacional. Cubrió las áreas de medicina, ciencias básicas y tecnología para los dos grandes medios impresos venezolanos: El Nacional y El Universal. Posteriormente, se desempeñó como directora del Instituto de Comunicación, Ciencia y Tecnología (Conicit) y de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la UCV Es miembro del Círculo de Periodismo Científico de Venezuela y del Colegio Nacional de Periodistas de ese país.

Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Científico (1989), otorgado por el Círculo de Periodismo Científico de Venezuela y merecedora del Premio Municipal de Comunicación Social Científica «Arístides Bastidas» en sus ediciones de 2000, 2002 y 2006.

Publicaciones 
 El Comunicador en Salud: perfil de un profesional para el siglo XXI (2013) Editorial Académica Española
 Tejiendo la red para la formación en periodismo científico: una experiencia iberoamericana (2012) Coautora. Capítulo del libro  Monitoreo y capacitación en periodismo científico: la experiencia de una red iberoamericana , editado por la Rede Iberoamericana de Monitoramento e Capacitaçao em Jornalismo Científico. 

 El renovado desafío del periodismo científico (2010) Coautora. Capítulo del libro Periodismo y Ciencia: una perspectiva iberoamericana, editado por la Rede Iberoamericana de Monitoramento e Capacitaçao em Jornalismo Científico]. 
 Preguntas a mi médico (1997). En conjunto con Luis Chacín. Una recopilación de los artículos de la columna dominical sobre consultas en tema médicos, publicados en el diario El Nacional. 
 De pueblo a ciudadanos: el relanzamiento de los partidos políticos venezolanos a través de la modernización de sus militantes (1997). Como coautores también figuran Luis Ordóñez V., Yveliss Vásquez y Carlos Abreu.

Artículos de investigación 
 Periodistas Científicos Venezolanos: Caracterización de una Audiencia Clave] (2014) Diálogos de la Comunicación. Edición 88: Ciencia y sus Audiencias, una Mirada por la Perspectiva de la Comunicación. Revista de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS)
 Estudiantes Universitarios frente a las infecciones de transmisión sexual. Un estudio de audiencia desde la comunicación para la salud (2013) Correspondencias & Análisis N°3 (367-381). Revista de Estudios de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, Perú. 
 El relato periodístico sobre la salud: entre héroes y plagas (2013) Disertaciones Vol.6, N° 2. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social. 
 Periodismo científico: reflexiones sobre la práctica en América Latina (2012) Revista Chasqui N° 120 (73-77)
 La comunicación social en la promoción de la salud (2010) Revista Española de Nutrición Comunitaria 16 (9-12). Órgano de expresión de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. 
 Los males crónicos del periodismo en salud en Venezuela: dos décadas, dos diarios (2010) Disertaciones Vol.3, N° 2. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social.
 De la Divulgación a la Comunicación de la Ciencia (2008). Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología. Foro Arístides Bastidas.
 El comunicador para la salud en Venezuela, aproximación a un perfil profesional (2006) Comunicación: estudios venezolanos de la comunicación N° 135 (6-21). Centro Gumilla.
 La información en salud en revistas dominicales: ¿una vía para la publicidad indirecta? (2004) Anales Venezolanos de Nutrición Vol.17, N°2 (73-81). 
 La revolución no será televisada ¿periodismo o propaganda? (2004) Revista SIC N° 665. Centro Gumilla.

Enlaces externos 
(2013) Un nuevo reto para el periodismo: La salud en manos de la nutrición . Ponencia Comunicación en salud y Nutrición 
(2013) Memoria del IV Congreso de Investigadores Venezolanos de la Comunicación.  Ponencia:Periodistas científicos venezolanos: evaluación de una práctica profesional
Presentación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2012) en el Seminario Ciencia y Medios de Comunicación sobre Fines y Características del Periodismo Científico
Investigación y formación en Red en Periodismo Científico (2011)Presentación en el III Congreso de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación

Caraqueñas
Mujeres periodistas de Venezuela
Periodistas científicos